Voronts. kan som auktorsförkortning betyda:

 Maria S. Vorontsova
 Maria Sergeevna Vorontsova

Robotskapade auktorsförkortningar